Sveti Benedikt, osnivač benediktinaca u 6. stoljeću
 Benedikt XVI., bivši papa
 ostali pape Benedikti
 Benedikt (Slovenija), slovenska općina

it:Benedetto#Persone
no:Benedikt#Se også
sk:Benedikt#Nositelia mena